Habitat ima več pomenov:

 Habitat, življenjski prostor oz. okolje organizmov. 
 Habitat (trgovina), veriga pohištvenih trgovin, ki jo je ustanovil leta 1960 Terence Conran.
 Habitat (video igra) je ena izmed prvih uspešnih spletnih video iger.
 Habitat for Humanity, dobrodelna ustanova za zavetišča.
 Habitat 67, stanovanjsko naselje v Montrealu, Quebec, Kanada. 
 Habitat (film), film iz leta 1997, ki ga je režiral Rene Daalder 
 Habitat (podjetje), rolkarsko podjetje.
 Habitat Center ZN za naselja (angleško: United Nations Human Settlements Programme)